Le sigle LDR peut faire référence à :

 Libéraux, démocrates et réformateurs, le nom d'un groupe politique de députés européens de 1985 à 1994 ;
 low dynamic range, une technique photographique - par opposition à l'imagerie à grande gamme dynamique (HDR rendering : high dynamic range rendering) ;
 light dependent resistor, photorésistance ;
 LDR – le code AITA de l'aérodrome de Lodar, au Yémen ;
 .ldr, l'extension de fichier utilisé pour les logiciels 3D LDraw et MLCAD ;
 le mot anglais leader dans l'abréviation britannique Sqn Ldr (Squadron leader).